Мари́я Алекса́ндровна Са́дова:
 Садова, Мария Александровна (1888—1968) — советский библиограф, библиотекарь.
 Садова, Мария Александровна  (1925—2022) — советский автомобилестроитель, Герой Социалистического Труда.